Plusieurs villes ou communes possèdent une avenue ou une rue des Chardons :

Rue des Chardons à Bruxelles
 Avenue des Chardons à Genappe

Rue des Chardons à Fussy
 Avenue des Chardons à La Faute-sur-Mer
 Rue des Chardons à Pithiviers
 Rue des Chardons à Pleumeur-Bodou
 Avenue des Chardons à Pontault-Combault
 Rue des Chardons à Saint-Médard-en-Jalles
 Rue des Chardons à Séez
 Avenue des Chardons à Villejuif

Voir aussi 
 

Chardons Rue